Карири ()  —  крупная городская агломерация в Бразилии. Центр — город Жуазейру-ду-Норти. Входит в штат Сеара.

Население 
Численность населения агломерации по состоянию на 2014 год составляет 590 209 человек. Занимает площадь 5460,1 км². Плотность населения — 108,1 чел./км².

Состав 
Включает 9 муниципалитетов:

Примечания 

Сеара
Городские агломерации Бразилии